Nagy Attila
 Nagy Attila (1933–1992) színész, rendező, országgyűlési képviselő
 Nagy Attila (1942) pszichológus, szociológus, olvasáskutató
 Nagy Attila (1952) matematikus
 Nagy Attila (1954) romániai magyar költő, orvosi szakíró
 Nagy Attila (1955–2021) színházi rendező, drámatörténész, mérnök
 Nagy Attila (1962) evezős
 Nagy Attila (1966) tollaslabdázó
 Nagy Attila (1968) politikus, a Mi Hazánk Mozgalom budapesti elnöke
 Nagy Attila (1975) helytörténész, szerkesztő
 Nagy Attila (1976) polgármester, Zetelaka, Románia
 Nagy Attila (1982) költő, író, énekes
 Nagy Attila (?) labdarúgó (Dunaújvárosi FC)

hasonló nevűek
 Nagy Atilla Kristóf (1963–1998) író, költő
 L. Nagy Attila (19960150) színész, bábművész